Reypenaer est une fromagerie de Woerden aux Pays-Bas qui fabrique une variété de gouda artisanal portant le même nom depuis 1906.

Notes et références 

Fromage néerlandais
Culture dans la province d'Utrecht
Woerden